Blickle ist der Familienname folgender Personen:

 Martina Helga Blickle (* 1929), deutsche Lyrikerin und Malerin